Aldeia Nova (Almeida), een plaats in de Portugese gemeente Almeida
 Aldeia Nova (Trancoso), een plaats in de Portugese gemeente Trancoso